Це список видів скорпіонів (Scorpiones), що спостерігалися на території Шрі-Ланки. До фауни Шрі-Ланки відносять 18 видів скорпіонів з 3 родин, з них 10 видів є ендемічними (бл. 55 %).

Позначки 
Теги, що використовуються у переліку видів:

Buthidae

Chaerilidae

Scorpionidae

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140728130819/http://ccp.lk/wp-content/uploads/2013/02/Prof-SAM-Kularatne-Scorpion-and-hymenoptera-stings.pdf
 http://www.ceylontoday.lk/18-27488-news-detail-gorgeous-but-deadly.html 
 http://srilanka.for91days.com/tag/scorpions/ 
 http://www.azscorpion.com/SriLan.html 
 http://www.entomoljournal.com/vol1Issue5/Issue_oct_2013/33.2.pdf 

Фауна Шрі-Ланки
скорпіони Шрі-Ланки
скорпіони